Příjmení Simandl nebo Šimandl, v přechýlené podobě Simandlová, resp. Šimandlová, nosí více významných osobností:

 Jaroslav Simandl (1907–1987) – československý motocyklový jezdec
 Karel Simandl (* 1955) – český římskokatolický kněz
 Václav Simandl (1887–1918) – český matematik
 František Simandl (německy též Franz Simandl, 1840–1912) – česko-rakouský kontrabasista a hudební pedagog

Šimandl
 Josef Šimandl (1903–1981) – český violoncellista
 Josef Šimandl (* 1954) – český bohemista a latiník
 Marek Šimandl (* 1970) – český kybernetický expert, ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI)

Šimandlová
 Heda Čechová, rozená Hedvika Šimandlová (* 1928) – československá rozhlasová a televizní hlasatelka